Het Nederlands kampioenschap dammen van 1952 telde 12 deelnemers. Drie spelers eindigden met 13 punten in de eindstand. Dit waren Geert van Dijk, Wim Roozenburg en Reinier Cornelis Keller. Om te bepalen wie zich Nederlands kampioen mocht noemen werd er in juni een driekamp georganiseerd. Bij de tweede driekamp die in juli werd gehouden eindigde net als de eerste keer alle partijen in een remise. Bij de derde herkamp kwam Keller als winner uit de bus. Hierdoor won hij voor de twaalfde keer in zijn sportieve loopbaan de nationale titel.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1952